Das Einheitliche staatliche Register der Objekte des Kulturerbes der Völker der Russischen Föderation ( / Gossudarstwenny swod ossobo zennych objektow kulturnowo nasledija narodow Rossijskoi Federazii; wiss. Transliteration ) ist eine Kulturerbe-Liste der Russischen Föderation. Sie umfasst derzeit 68 registrierte Objekte. Die Angaben folgen denen des Kulturministeriums der Russischen Föderation (Abk. MKRF).

Liste 

Vom Russischen Kulturministerium angegeben werden: 1. Registrierungsdatum, 2. Nummer der Registrierung, 3. Erlass mit Datum, 4. Bezeichnung, 5. Ort, 6. Typ und 6. die vorgesetzte Behörde.

Siehe auch 
 Objekt des kulturellen Erbes Russlands

Einzelnachweise und Fußnoten

Literatur 
 Alexej Walter: Russlands Immobilienmarktanalyse bezogen auf die Renditeerwartung für ausländische Investoren. 2010 (Online-Teilansicht)
 Rimma Alperowitsch: Eine Untersuchung an der Schnittstelle zwischen Terminologielehre und Lexikographie. 2014 (Online-Teilansicht)

Weblinks 
 mkrf.ru (Kulturministerium der Russischen Föderation)
 sostav.ru

!
!
Kulturgüter
Liste (Kulturdenkmale)